Tomislav Rukavina est un réalisateur croate.
 Tomislav Rukavina est un footballeur croate.